Toponímia:
 Anoia, comarca de Catalunya
 Anoia (Itàlia), municipi italià de la ciutat metropolitana de Reggio de Calàbria 
 Riu Anoia, riu de Catalunya, afluent del Llobregat